Студена (,  и ) — топоним:

Болгария
 Студена — село, Перникская область.
 Студена — село, Смолянская область.
 Студена — село, Хасковская область.

Чехия
 Студена — деревня, район Пльзень-север, Пльзеньский край.
 Студена — деревня, район Йиндржихув-Градец, Южночешский край.

Словакия
 Студена — деревня, район Римавска-Собота, Банска-Бистрицкий край.

См. также 
 Студёная
 Студеница